Adolfo Juan II (en alemán: Adolf Johann II.; Bergzabern, 21 de agosto de 1666 - Castillo de Laiuse, Estónia, 27 de abril de 1701) fue el Duque de Kleeburg desde 1689 hasta 1701.

Vida 
Adolfo Juan nació como el mayor de los hijos varones sobrevivientes del Conde Palatino Adolfo Juan I de Kleeburg y Elsa Elisabeth Brahe. Sucedió a su padre en 1689. En 1687 ingresó al Ejército sueco donde obtuvo el grado de Teniente Coronel.

Adolfo Juan murió en el Castillo de Laiuse en 1701 y fue enterrado en Estocolmo. Como nunca contrajo matrimonio fue sucedido por su hermano Gustavo Samuel Leopoldo.

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 

Casa de Wittelsbach
Condes palatinos de Alemania